Исаак Казарновский:
 Казарновский, Исаак Абрамович (1890—1981) — учёный-химик, лауреат Сталинской премии.
 Казарновский, Исаак Шмеркович (1878—1942) — художник Парижской школы.